Terra Lliure: grup armat independentista català
 Terra Lliure (butlletí): butlletí interior dels catalans llibertaris a l'exili durant el franquisme
 Terra lliure: revista escrita en català, anarquista i afí a la Unió de Rabassaires de Catalunya que es va publicar el 1935 i el 1936 a Barcelona.

Vegeu també 
 Cronologia de Terra Lliure